«Напра́сные слова́» — романс Давида Тухманова на слова Ларисы Рубальской. Песня была написана Тухмановым в 1987 году на уже существующий текст Рубальской специально для одной из серий цикла советских детективных фильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи» — «Бумеранг». «Напрасные слова» записала для фильма Ирина Аллегрова, но настоящую известность романс получил в 1988 году в исполнении Александра Малинина.

Предыстория 

В 1985 году был возобновлён цикл советских детективных фильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи», прерванный в 1982 году в связи с отстранением от должности покровителя сериала министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова и его последующим самоубийством. По неизвестным причинам, возможно, в рамках борьбы с «щёлоковщиной», создатели сериала отказались от ставшей шлягером песни-заставки предыдущих фильмов «Незримый бой» Марка Минкова на слова Анатолия Горохова и обратились за новым материалом к Давиду Тухманову. Новая песня-заставка «Мы с тобой за этот город отвечаем» Тухманова на слова Роберта Рождественского вызвала недовольство телезрителей, полюбивших «Незримый бой».

Для 20-го фильма сериала, «Бумеранг», Давид Тухманов написал в 1987 году «жестокий романс» «Напрасные слова» на слова Ларисы Рубальской, который по сценарию исполняет главная героиня (Людмила Чурсина) — известная эстрадная певица, мать сына-преступника, кончающая самоубийством. Песня была записана для фильма Ириной Аллегровой — в то время солисткой группы «Электроклуб», которую продюсировал Тухманов. Песня не вошла ни в один альбом «Электроклуба», но исполнялась Аллегровой на концертах группы.

Текст 

Лариса Рубальская неоднократно рассказывала, как появился текст будущей песни «Напрасные слова». Работая переводчиком японского языка, она поехала со своей японской группой на экскурсию в какой-то колхоз, где им показывали коров-рекордисток.

Особняком в песне стоит фраза «виньетка ложной сути», и о появлении в своей жизни слова виньетка Рубальская рассказывает особо. Она росла в послевоенном московском дворе, где все дети были синюшные и недокормленные. Как-то в этот двор пришёл фотограф и стал их фотографировать. Через три дня он вернулся с фотографиями и сказал детям звать родителей — чтобы те покупали фотографии.

Валентин Гафт:

Музыка

В репертуаре Александра Малинина

Грампластинка «Александр Малинин» 

В 1988 году Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» выпустила на Апрелевском заводе грампластинок тиражом 50 000 экземпляров грампластинку (мини-альбом) Александра Малинина, названную соответственно «Александр Малинин», с двумя песнями — «Напрасные слова» и «Коррида» (музыка Елены Ваниной, слова Михаила Гуськова). Звукорежиссёром записи была Наталья Ганецкая.

Пластинка затем трижды была переиздана в неизменном виде: 1989 году тиражом 5000 экземпляров на Ташкентском заводе грампластинок, в 1989 году тиражом 47 840 экземпляров на Апрелевском заводе грампластинок, в 1990 году тиражом 39 000 экземпляров на Апрелевском заводе грампластинок. Суммарный тираж пластинки составил 141 830 экземпляров.

Кавер-версии, копии, пародии 
В 2001 году Давид Тухманов записал собственную версию «Напрасных слов», явно дезавуируя свой же посыл «жестокого романса» и исполнив песню в стиле босановы. Этот вариант был опубликован на диске «Давид Тухманов. Мои любимые… Избранные песни в исполнении автора» в ряду двенадцати треков.

Валерия начала публично исполнять романс «Напрасные слова» не позже 2009 года, когда он прозвучал в её совместном выступлении с Александром Малининым в эфире Первого канала. В 2010 году она спела «Напрасные слова» на творческом вечере, посвящённом 70-летию Давида Тухманова, в рамках фестиваля «Новая волна» с аккомпанементом автора, а в 2013 году повторила этот вариант в телепрограмме «Достояние республики», полностью посвящённой песням Давида Тухманова, в числе одиннадцати тухмановских песен. Комментируя песню после своего выступления, Валерия назвала её «абсолютно женской»: «и женское кокетство там, и ирония, и даже <…> утрированные какие-то вещи и „красивости“». Этот романс, по признанию певицы, занимает одно из основных мест в её репертуаре.

В 2018 году в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, один из сюжетов которой был связан с 60-летием Александра Малинина, певец исполнил автопародию «Напрасный инстаграм» на музыку романса «Напрасные слова» с бэк-вокалом Ивана Урганта.

Лариса Рубальская:

Примечания

Видео

Александр Малинин

Александр Малинин и Валерия

Александр Малинин и Анастасия Макеева

Валерия

Глеб Матвейчук

Ирина Крутова 
 

Песни, написанные Давидом Тухмановым
Песни на слова Ларисы Рубальской
Песни из репертуара Ирины Аллегровой
Песни из репертуара Александра Малинина
Песни из репертуара Валерии
Песни на русском языке
Песни 1987 года
Песни СССР
Следствие ведут ЗнаТоКи
Песни из кинофильмов